Heimpel ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Heimpel (* 1937), deutscher Politologe
 Elisabeth Heimpel (1902–1972), deutsche Sozialpädagogin
 Hermann Heimpel (1901–1988), deutscher Historiker
 Hermann Heimpel (Mediziner) (1930–2014), deutscher Mediziner und Internist in Ulm
 Johann Georg Heimpel (1787–1827), Politiker Freie Stadt Frankfurt 
 Johann Gerhard Heimpel (1802–19. Jahrhundert), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Wolfgang Heimpel (* 1940), deutscher Orientalist